Paranaense – abitanti di Paraná (Argentina)
Paranaense – abitanti di Paraná (Rio Grande do Norte)
Paranaense – abitanti di Paraná (stato)